Fellbach ist der Name folgender Orte:

 Fellbach, Stadt im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Fellbach (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Fellbach (Gemeinde Steinfeld), Ortschaft von Steinfeld, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Fellbach BE, Weiler von Lauperswil, Kanton Bern

Fellbach ist der Name folgender Gewässer:
 Fellbach (Lielibach), Nebenfluss des Lielibachs bei Beckenried, Kanton Nidwalden
 Fellbach (Saaser Vispa), Nebenfluss der Saaser Vispa bei Saas-Balen, Kanton Wallis
 Fellbach (Simssee), südöstlicher Zufluss des Simssees bei Pietzing, Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern

Siehe auch:
 Fällbach (Begriffsklärung)
 Fehlbach
 Feldbach